Социалисти́ческая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Социалистическая улица — улица в Бобруйске.
 Социалистическая улица — улица в Гродно.
 Социалистическая улица — улица в Минске.

Россия 
 Социалистическая улица — прежнее название улицы Ленина в Апатитах.
 Социалистическая улица — улица в Бийске.
 Социалистическая улица — улица во Владимире.
 Социалистическая улица — улица в Екатеринбурге.
 Социалистическая улица — улица в Липецке.
 Социалистическая улица — прежнее название улицы Артемьева в Медвежьегорске.
 Социалистическая улица — улица в Новосибирске.
 Социалистическая улица — улица в Новочеркасске.
 Социалистическая улица — улица в Петрозаводске.
 Социалистическая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Социалистическая улица — улица в Центральном районе.
 Социалистическая улица — улица в историческом районе Володарский.
 Социалистическая улица — улица в историческом районе Горелово.
 Социалистическая улица — улица в Павловске.
 Социалистическая улица — улица в посёлке Парголово.
 Социалистическая улица — прежнее (в 1918—1919 гг., затем Пролетарская улица) название Церковной улицы в Пушкине.
 Социалистическая улица — улица в Саранске.
 Социалистическая улица — улица в Ставрополе.
 Социалистическая улица — улица в Таганроге.
 Социалистическая улица — улица в Томске.
 Социалистическая улица — улица в Туринске.
 Социалистическая улица — улица в Чебоксарах.
 Социалистическая улица — улица в Электростали.

Украина 
 Социалистическая улица — улица в Донецке.
 Социалистическая улица — прежнее название улицы Василия Стуса в Краматорске.
 Социалистическая улица — прежнее название Волонтёрской улицы в Харькове.

См. также 
 Социалистический проспект
 Коммунистическая улица